Palmzweig steht für:

 Palmwedel, Palmblatt, Blatt der Palmengewächse
 Palmzweige, Palmbuschen, Gebinde im Palmsonntag-Brauchtum

Siehe auch:
 Palmzweigpetition (Olive Branch Petition 1775)